Habets ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Habets (* 1971), niederländischer Manager
 Jean Habets (* 1961), niederländischer Radrennfahrer
 Karl Habets (1928–2013), deutscher Fußballspieler
 Marie Louise Habets (1905–1986), belgische Krankenschwester